Aegina (Ajgina) – w mitologii greckiej nimfa, córka Asoposa, kochanka Zeusa
 Aegina – planetoida o numerze katalogowym 91
 Aegina – biskupia stolica tytularna Kościoła katolickiego

Zobacz też 
 Egina – strona ujednoznaczniająca